CSCS ist die Abkürzung für:
 Centro svizzero di calcolo scientifico, Hochleistungsrechenzentrum in Lugano, Schweiz
 Contingency Shuttle Crew Support, Konzept der NASA zu Rettung der Besatzung eines im All gestrandeten Space Shuttles, siehe STS-3xx

CSCS